Marija Šarapova era la detentrice del titolo che ha deciso di non partecipare per infortunio.

In finale Garbiñe Muguruza ha sconfitto Timea Bacsinszky per 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Le quattro semifinaliste di Wuhan ricevono un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (primo turno, ritirata)
  Petra Kvitová (primo turno)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Garbiñe Muguruza (campionessa)
  Ana Ivanović (semifinale)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)

  Karolína Plíšková (primo turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Belinda Bencic (secondo turno, ritirata)
  Timea Bacsinszky (finale)
  Andrea Petković (terzo turno)
  Madison Keys (terzo turno, ritirata)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Elina Svitolina (secondo turno)

Wildcard 

  Casey Dellacqua (primo turno)
  Han Xinyun (primo turno)
  Wang Qiang (secondo turno)

  Zhang Shuai (primo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)

Qualificate 

  Lara Arruabarrena (secondo turno)
  Kateryna Bondarenko (secondo turno)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Irina Falconi (secondo turno)

  Bojana Jovanovski (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)
  Mónica Puig (secondo turno)
  Yulia Putintseva (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
China Open 2015